Een verkeersweg:
 N118 (België)
 N118 (Frankrijk)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing